Tatjana Reschetnikowa () ist der Name folgender Personen:

* Tatjana Dmitrijewna Reschetnikowa (* 1943), sowjetische Schauspielerin
 Tatjana Wassiljewna Reschetnikowa (* 1966), sowjetische 100-Meter-Hürden-Läuferin